Roettger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-2003), juge  américain en Floride
 (1900-1986), joueur américain de baseball
 (1902-1951), joueur américain de baseball

Voir aussi

Homonymie de patronyme